Intercityrijtuig, een type rijtuig van de Nederlandse Spoorwegen
Institute of Cancer Research
Institute of Cetacean Research
Institute for Creation Research
Intelligent character recognition
Interest-coverage ratio